Винокурение (1903) — журнал, печатался в Старицкой типографии, Тверской губернии два раза в месяц. Издатель — А. Ф. Бухмейер, редактор — А. А. Фукс. Один из первых образцов узкопрофессионального практического издания. Владельцем журнала был хозяин винокуренного завода, редакция находилась в селе Микулино Городище Старицкого уезда.

Литература 
 Кузьмин В. Из опыта словаря тверской прессы // Mass-Media. Действительность. Литература. Тверь, 2001. Выпуск II

Журналы Российской империи
Журналы по сельскому хозяйству
Печатные издания Тверской области
Печатные издания, возникшие в 1903 году